Klosterkemper ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Klosterkemper (1897–1962), deutscher Generalmajor im Zweiten Weltkrieg
 Heinrich Klosterkemper (1902–1976), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Horst Klosterkemper (* 1938), deutscher Manager und Sportfunktionär